Хван () — корейське прізвище.

 Хван Дон Хьок — південнокорейський кінорежисер і сценарист.
 Хван Ін Пом — південнокорейський футболіст, півзахисник
 Хван Ий Джо — південнокорейський футболіст.
 Хван Кьо Ан — прем'єр-міністр Південної Кореї.
 Хван Кьон Сон — південнокорейська тхеквондистка.
 Хван Мін Хьон — південнокорейський співак, автор пісень і актор.
 Хван Ок Сіл — північнокорейська ковзанярка.
 Хван Сок Хо — південнокорейський футболіст.
 Хван Сон У — південнокорейський плавець.
 Хван Сон Хон — південнокорейський футболіст.
 Хван Те Хон — південнокорейський ковзаняр.
 Хван Те Хьон — південнокорейський футболіст.
 Хван Хє Йон — південнокорейська бадмінтоністка.
 Хван Хі Чан — південнокорейський футболіст.
 Хван Хун Хі — південнокорейський футболіст.
 Хван Чі Ман — південнокорейський бадмінтоніст.

Див. також 
 Список корейських прізвищ
Корейські прізвища